Jennen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Jennen (1872–1920), Architekt und Baumeister
 Johann Heinrich Jennen (1914–1977), Architekt

Jennen bezeichnet:

 Jennen (Dornbirn), eine Rotte im Bezirk Dornbirn